«Захват» — боевик 1995 года с Билли Драго и Ником Манкузо в главных ролях, играющих соперничающих наркобаронов. Дэвид Эмос и Джин Митчел играют хороших парней, которые пытаются вмешаться в борьбу за сферы влияния, которые оба преступника хотят использовать для продажи наркотиков.

Сюжет 
Наркобароны Дэнни Стейн и Тони Вилачи ведут борьбу за контроль над одной и той же территорией. А два бывших мошенника Джонатан и Микки пытаются уладить спор.

Актёрский состав 
 Билли Драго в роли Дэниеля Стейна
 Джон Сэвидж в роли Грега
 Ник Манкузо в роли Энтони Вилачи
 Эрик Даре в роли Винокура
 Кали Тимминс в роли Кэти
 Дэвид Эмос в роли Джонтана Фитцсиммонса
 Джин Митчел в роли Мики Лэйн
 Тони Лонго в роли Уальдо
 Анита Бэйроун в роли Синди Лэйн
 Ману Тьюпоу в роли Ману
 Грег Льюис в роли Вика
 Сэм Скрэбер в роли Д.Е. Мура
 Джеймс А. Донцелли в роли Steins Associate
 Арлин Родригес в роли Брэнди

Связь с реальными событиями и последующие аресты 

После выхода фильма, полицией Лос-Анджелеса было начато расследование после того, как выяснилось что большая часть сюжета основана на убийстве предпринимателя Хораса Маккены, который в начале 1980-ых совместно с продюсером этого фильма Майклом Вудсом был владельцем двух стриптиз-клубов в Лос-Анджелесе: The Bare Elegance и The New Jet Strip. Хорас Маккена был убит в 1989 году неизвестными. В ходе расследования обвинения в убийстве были предъявлены Майклу Вудсу и актеру Дэвиду Эмосу, который в 1980-ых работал телохранителем Вудса. На суде Дэвид Эмос пошел на сделку с правосудием в обмен на смягчение приговора и дал признательные показания против Майкла Вудса. Во время судебного процесса вина обоих преступников была полностью доказана, на основании чего 18 ноября 2001 года Дэвид Эмос был приговорен к 20 годам лишения свободы, а Майкл Вудс 20 февраля 2002 года получил в качестве наказания пожизненное лишение свободы.

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-боевики 1995 года
Фильмы-боевики США
Независимые фильмы США
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях